Panique sur le Web est le  de bande dessinée de la série  Ric Hochet. Cet épisode constitue un diptyque avec l'album précédent, Le Contrat du siècle.

Résumé 
Le Bourreau, travaillant pour le compte d'un commanditaire inconnu, décide de poursuivre son œuvre de déstabilisation mondiale en lançant un virus informatique. Deus, le créateur du virus lance un défi à Ric Hochet : il serait capable d'infecter Ric à distance par un virus informatique. Une expérience est alors menée dans une chambre close. Ric attend le message de Deus devant un ordinateur et, au bout d'un moment, semble se comporter bizarrement ; il manque même de se jeter dans le vide. Il sombre ensuite dans l'amnésie.

Ric, qui retrouve peu à peu ses esprits, tente d'identifier Deus et soupçonne toutes ses connaissances. Il est alors contacté par Deus qui, repentant, veut lui remettre un code permettant de vider toutes les banques du monde. Mais il est tué dans un accident de voiture provoqué sur le chemin du rendez-vous. Le corps carbonisé présente un tatouage composant un code-barre, ainsi qu'une inscription qui fait comprendre à Ric la solution. Il se rend alors chez Renaud Masson, au moment où débarque le Bourreau. Ric est fait prisonnier et apprend que ce n'est pas Deus qui est mort dans l'accident, mais Barnex.

Le Bourreau veut faire avouer Deus qui l'a doublé : il a les traits de Richard, mais ce n'était qu'un masque. C'est en fait Renaud Masson, qui est abattu par les hommes du Bourreau. C'est alors que Ledru intervient pour arrêter le Bourreau.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Lieutenant Ledru
 Nadine
 Richard : père de Ric
 Bob Drumont
 Professeur Hermelin
 Le Bourreau
 M. Barnex : magnat de la presse
 Renaud Masson : éditeur de La Rafale, alias Deus, hacker

Lieu de l’action 
Paris.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2002